У 2019 році, коли турнір проводився востаннє турнір виграли Сє Шувей та Барбора Стрицова, але Стрицова не грала через вагітність. Сє грала в парі з Елісе Мертенс, та вони програли в другому колі парі Олена Остапенко / Анастасія Павлюченкова.

Попри програш у другому колі Мертенс забезпечила собі право вперше в кар'єрі називатися першою ракеткою світу в парній грі.

Титул виграли Барбора Крейчикова та Катержина Сінякова, здолавши в фіналі пару Габріела Дабровскі / Демі Схюрс з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання
Основна сітка 

Mutua Madrid Open - Doubles
Women's Doubles